Raranimus is een uitgestorven genus van therapsiden uit het Midden-Perm. Het dier werd in 2009 beschreven aan de hand van een gedeeltelijk bewaard gebleven schedel die in 1998 gevonden werd bij Dashankou in de Chinese provincie Gansu. Het genus is het meest basale lid van de Therapsida, de groep die de zoogdieren zou voortbrengen. Alleen Tetraceratops kan basaler zijn, maar het kan blijken dat dit geen therapside maar toch een basale eupelycosauriër is.

Beschrijving
Raranimus deelt een aantal kenmerken met zowel latere therapsiden als de voorouderlijke Sphenacodontia. De schedel bestaat uit een goed bewaard rostrum. De tanden wijzen op een carnivore levensstijl van Raranimus, want de snijtanden zijn gebogen en de tweede hoektanden zijn aan de achterzijde gekarteld.

Fylogenetische aspecten
Volgens de fylogenetische analyse bij de eerste beschrijving van het fossiel, kan Raranimus worden beschouwd als de meest basale therapside.

Raranimus komt voor in strata die werden afgezet tijdens het vroege Roadien etage van het Midden-Perm, een periode waarin betrekkelijk weinig fossielen gevonden zijn en die daarom wel de "Kloof van Olson" wordt genoemd.

Hieronder staat een cladogram dat met enkele wijzigingen is afgeleid van Liu et al., 2009, dat de fylogenetische relaties van Raranimus met de therapsiden verduidelijkt.

Referenties

Zoogdierreptielen
Perm